Le GAZ 61-415 était une camionnette produite par GAZ de 1941 à 1944. Le véhicule était une version camionnette du véhicule tout-terrain à passagers GAZ-61. Environ 98 unités du véhicule ont été produites et vendues, mais le véhicule est très rare aujourd'hui car la plupart d'entre eux ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Le véhicule n'a pas été directement remplacé.

Liens externes 
 ГАЗ-61-415

61-415
Automobile des années 1940
Véhicule utilitaire